Le tournoi de tennis Family Circle est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1975 se dispute à Amelia Island du 21 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Navrátilová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Evonne Goolagong et Virginia Wade.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis Family Circle
 Saison 1975 de tennis féminin

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1975
Family Circle
Tennis aux États-Unis en 1975
Sport en avril 1975